HEC est un sigle pouvant renvoyer à :
 , une entreprise ;
 Hyundai Engineering & Construction, une entreprise ;
 , en télécommunications, une technique de synchronisation de trames utilisée par le protocole ATM ;
 haut enseignement commercial, un établissement d’enseignement supérieur
 hautes études commerciales, un  établissement d’enseignement supérieur (présentation par ordre alphabétique sur le nom de la ville sinon du pays d’accueil)
 HEC Alger, l’École des hautes études commerciales d’Alger ;
 HEC Genève, l’École des hautes études commerciales de l’université de Genève ;
 HEC Lausanne, la faculté des hautes études commerciales de l’université de Lausanne ;
 HEC-École de gestion de l'université de Liège, l’École des hautes études commerciales de l’université de Liège ;
 HEC Maroc, l’École des hautes études commerciales, école de gestion marocaine appartenant à l’enseignement supérieur privé ;
 HEC Montréal, l’École des hautes études commerciales de Montréal ;
 HEC Paris, l’École des hautes études commerciales de Paris, une grande école française ;
 HEC JF, l’école de Haut enseignement commercial pour les jeunes filles, de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France ;
 HDMI Ethernet Channel, une fonction de diffusion Ethernet à travers un câble HDMI (à partir de la norme HDMI 1.4).